Місячний сарос 149 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 1 квітня 1550 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 28 травня 2830, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення (57 до 3000 року), які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 15 повних затемнень від 16 квітня 2489 до 17 вересня 2741, 21 часткове перед повними від 29 серпня 2110 до 5 квітня 2471 і 21 часткове після повних від 28 вересня 2759 до 5 травня 3120.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 24 червня 2002 і наступним буде також півтіньове 5 липня 2020.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 36-е, яке відбудеться 3 липня 2615 і триватиме 99,3 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 149 

Місячні сароси